Claire Le Men (1990-), autrice française de bande dessinée.
 René-François Le Men (1824-1880), archiviste français.
 Ségolène Le Men (1953-), historienne de l'art et universitaire française.
 Yvon Le Men (1953-), écrivain français.

Liens externes 

Patronyme breton
Patronyme français